Chłapowski oder Chlapowski ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Chłapowski (1874–1940), polnischer Botschafter in Paris in den Jahren 1924–1936
 Anton von Chlapowski (1855–1927), Arzt und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Casimir von Chlapowski (1832–1916), Rittergutsbesitzer, Mitglied des Deutschen Reichstags
 Dezydery Chłapowski (1788–1879), polnischer General 
 Stanislaus von Chlapowski (1822–1902), Offizier, Rittergutsbesitzer, Mitglied des Deutschen Reichstags
 Thaddäus von Chlapowski (1826–1879), preußischer Rittergutsbesitzer und Politiker der polnischen Minderheit